|}

Röda linjen (), intern Tub 2, ist der zusammenfassende Begriff für zwei U-Bahnlinien der Stockholmer tunnelbana. Die Röda linjen besteht aus den Linien T13 und T14. Sie verbinden Gebiete im Norden der Stadt mit denen im Südwesten. Es gibt auf beiden Seiten des Streckenverlaufes je zwei Zweigstrecken. Obwohl die Liniennummern formal existieren, auf Fahrplänen erscheinen und auf den Zugzielanzeigen auf den Bahnsteigen angezeigt werden, finden sie in der Bevölkerung kaum Anwendung. Da die Züge der zwei Linien im Abschnitt zwischen Östermalmstorg und Liljeholmen einen gemeinsamen Stammstreckenabschnitt fahren, werden sie unter dem Überbegriff Rote Linie zusammengefasst. Er ist im Vergleich zu den Außenästen wie auch zu den beiden anderen Liniensystemen der Stockholmer U-Bahn besonders kurz. Die Röda Linjen hat zusammen 36 Zugangsstellen, von denen 19 unterirdisch liegen. Die Streckenlänge beträgt 39,7 Kilometer. Der erste Abschnitt der Strecke zwischen den Stationen T-Centralen und Örnsberg (T13) beziehungsweise Fruängen (T14) wurde am 5. April 1964 eröffnet.

Die Linie T13 beginnt im Bahnhof Ropsten im Nordosten, sie verläuft in südlicher Richtung bis zur Station Östermalmstorg. Ab da verläuft sie mit der Linie T14 zusammen bis zum Bahnhof Liljeholmen. Dort trennen sich die beiden Linien wieder und die T13 verläuft weiter in südwestliche Richtung durch die Gemeinden Huddinge und Botkyrka bis zum weit außerhalb Stockholms liegenden Endbahnhof Norsborg. Die Linie T14 beginnt an der Station Mörby centrum in der Gemeinde Danderyd nördlich von Stockholm und verläuft alleine in südliche Richtung bis zum Bahnhof Östermalmstorg. Ab diesem verläuft sie gemeinsam mit der Linie T13 unter dem Zentrum von Stockholm hindurch bis zum Bahnhof Liljeholmen. Hier zweigt die T14 zu ihrem Endpunkt Fruängen in Richtung Süden ab. 2005 wurden die zwei Linien an Werktagen von ca. 411.000 Reisenden genutzt.

An den Strecken der Röda linjen gibt es mit dem Bw Nyboda und dem Bw Norsborg zwei Bahnbetriebswerke. Ersteres ist über eine zweigleisige, teilweise im Tunnel verlaufende Betriebsstrecke an den Bahnhof Liljeholmen angebunden und bietet wie die meisten Stockholmer U-Bahn-Betriebswerke die einzigen Möglichkeiten, Zugeinheiten für einen gleichmäßigen Radreifen- und Spurkranzverschleiß zu drehen. Letzteres befindet sich unmittelbar neben dem gleichnamigen Endpunkt. Es wurde 2016 eröffnet.

Geschichte 
Die rote Linie war nach der grünen Linie, die im Wesentlichen 1960 fertiggestellt wurde, die zweite Hauptlinie der Stockholmer U-Bahn.
Sie wurde in folgenden Etappen eröffnet:
 1956: Telefonplan – Fruängen, bei der Eröffnung Verkehr mit Straßenbahnfahrzeugen
 1964: T-Centralen – Fruängen, als U-Bahn
 1964: Liljeholmen – Örnsberg
 1965: Örnsberg – Sätra
 1965: T-Centralen – Östermalmstorg
 1967: Sätra – Skärholmen
 1967: Östermalmstorg – Ropsten
 1967: Skärholmen – Vårberg
 1972: Vårberg – Fittja
 1973: Östermalmstorg – Tekniska högskolan
 1975: Tekniska högskolan – Universitetet
 1975: Fittja – Norsborg
 1978: Universitetet – Mörby centrum

Weblinks 

 T-banan.se (schwedisch)

Einzelnachweise 

Stockholms tunnelbana
Stockholm